Robert Müller (ijshockeyspeler) (1980 - 2009), Duits ijshockeyspeler.
 Robert Müller (voetballer) (1986), Duits voetballer.
 Robert Müller (wielrenner) (1986), Duits wielrenner.
 Robert Muller (1923 - 2010), Belgisch-Frans medewerker van de Verenigde Naties; veertig jaar assistent van de secretaris-generaal.
 Robert Mueller (1944), Amerikaans jurist en ambtenaar; oud-directeur van de FBI.
 Bobby Muller (1946), Amerikaans Vietnamveteraan en vredesactivist.